Ruibarbosensi – abitanti di Ruy Barbosa (Bahia)
Ruibarbosensi – abitanti di Ruy Barbosa (Rio Grande do Norte)